Ordem e Progresso pode referir-se a:

 o lema de Brasil, Ordem e Progresso;
 o livro de Gilberto Freyre, Ordem e Progresso;
 a equipe de Bom Jesus do Norte, Ordem e Progresso Futebol Clube.

Desambiguação